't Rooth (Eijsden-Margraten), een buurtschap in de gemeente Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg
't Rooth (Peel en Maas), een buurtschap in de gemeente Peel en Maas in de Nederlandse provincie Limburg